Osoby o tym nazwisku:
 Artur Paprota – polski samorządowiec i polityk
 Krystyna Paprota-Żylińska – polska siatkarka i koszykarka